De Rally van Groot-Brittannië 2019, formeel 75th Wales Rally Great Britain, was de 75e editie van de rally van Groot-Brittannië en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2019. Het was de 596e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Llandudno.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 6,43 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Groot-Brittannië
Rally van Groot-Brittannië